Segunda División 2015/2016 — 85. edycja tych rozgrywek w historii. Wzięły w nich udział 22 drużyny. Pierwszy mecz rozegrano 22 sierpnia 2015, natomiast ostatni – 5 czerwca 2016.
Mistrzem zostało CD Leganés, do wyższej klasy rozgrywkowej awansowały również Deportivo Alavés (bezpośrednio) i CA Osasuna (po barażach). Do Segunda División B spadły SD Ponferradina, UE Llagostera, Albacete Balompié i Bilbao Athletic.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=12|

Wyniki

Baraże o Primera División 
Po zakończeniu sezonu rozegrany został turniej barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii na sezon 2016/2017. Wzięły w nim udział drużyny z miejsc 3–6. Pary pierwszej rundy utworzono według klucza 3–6 i 4–5 – ich zwycięzcy rozegrali decydujący dwumecz o awans, który uzyskał CA Osasuna.

Stadiony

Zobacz też 
 Segunda División
 Primera División (2015/2016)

Linki zewnętrzne 
 Liga Nacional de Fútbol Profesional 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Hiszpanii
2016 w Hiszpanii